Batuque (religião) - religião afro-brasileira do Rio Grande do Sul
 Batuque (Cabo Verde) - género de música de Cabo Verde da ilha de Santiago,
 Batuque (música) - género de música e dança criado a partir dos batuques dos escravos bantos trazidos ao Brasil de Angola
 Batuque (ópera) - movimento mais famoso da ópera Reisado do Pastoreio, de Lorenzo Fernández.
 Batuque de roda - feito pelos angolanos e congoleses, semelhante ao cucumbi e jongo.
 Batuque paulista - música e dança do interior de São Paulo

Veja também 
 Batucada - reunião de pessoas para tocar e dançar também chamado de batuque.

Desambiguação